Destino
Sina (canção)

Localidades

Sina (distrito) 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos